Pirkau ist der Name von Orten:

 Ortsteil Pirkau der Stadt Zeitz in Sachsen-Anhalt
 Březí u Tachova, Ortsteil der Gemeinde Ctiboř in Tschechien

Siehe auch:
 Birkau